Dit is een lijst van planetoïden 27401-27500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27401) - || 2000 EH107|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (27402) - || 2000 EZ108|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27403) - || 2000 EP111|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (27404) - || 2000 EU112|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27405) - || 2000 EX112|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27406) - || 2000 EA114|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27407) - || 2000 ES122|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (27408) - || 2000 EJ125|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (27409) - || 2000 EJ135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (27410) - || 2000 EO136|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27411) - || 2000 EF137|| 13 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27412) - || 2000 EY137|| 10 maart 2000 || CSS
|-
| (27413) - || 2000 EW138|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (27414) - || 2000 EY139|| 12 maart 2000 || CSS
|-
| (27415) - || 2000 EO145|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (27416) - || 2000 EN147|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (27417) - || 2000 EN148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (27418) - || 2000 ET151|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (27419) - || 2000 EX153|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (27420) - || 2000 EF158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (27421) - || 2000 EK164|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27422) - || 2000 ET170|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27423) - || 2000 EM177|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (27424) - || 2000 EB186|| 1 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (27425) - || 2000 EP198|| 1 maart 2000 || CSS
|-
| (27426) - || 2000 EP199|| 1 maart 2000 || CSS
|-
| (27427) - || 2000 FE1 || 31 maart 2000 || Farpoint
|-
| (27428) - || 2000 FD5 || 29 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (27429) - || 2000 FL8 || 28 maart 2000 || Farpoint
|-
| (27430) - || 2000 FD12|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27431) - || 2000 FM25|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (27432) - || 2000 FO27|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (27433) - || 2000 FM32|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27434) - || 2000 FJ35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27435) - || 2000 FZ35|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27436) - || 2000 FA37|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27437) - || 2000 FB38|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27438) - || 2000 FM38|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27439) - || 2000 FW38|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27440) - || 2000 FD39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27441) - || 2000 FN47|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27442) - || 2000 FT48|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27443) - || 2000 FH49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27444) - || 2000 FL49|| 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27445) - || 2000 FB57|| 30 maart 2000 || CSS
|-
| (27446) - || 2000 FJ60|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27447) - || 2000 GH5 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (27448) - || 2000 GQ6 || 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (27449) - || 2000 GD14|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27450) - || 2000 GV16|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27451) - || 2000 GE20|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (27452) - || 2000 GS25|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27453) - || 2000 GN26|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27454) - || 2000 GM27|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27455) - || 2000 GM29|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27456) - || 2000 GK35|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27457) - || 2000 GP39|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27458) - || 2000 GC42|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27459) - || 2000 GR42|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27460) - || 2000 GW42|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27461) - || 2000 GL49|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27462) - || 2000 GJ55|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27463) - || 2000 GR58|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27464) - || 2000 GE59|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27465) - || 2000 GB62|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27466) - || 2000 GJ65|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27467) - || 2000 GF69|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27468) - || 2000 GC71|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27469) - || 2000 GN72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27470) - || 2000 GT72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27471) - || 2000 GG76|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27472) - || 2000 GP76|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27473) - || 2000 GV78|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27474) - || 2000 GB83|| 2 april 2000 || LINEAR
|-
| (27475) - || 2000 GQ85|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (27476) - || 2000 GS85|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (27477) - || 2000 GT85|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (27478) - || 2000 GB86|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (27479) - || 2000 GF88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (27480) - || 2000 GV88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (27481) - || 2000 GS91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (27482) - || 2000 GA92|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (27483) - || 2000 GN93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27484) - || 2000 GN94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27485) - || 2000 GO94|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (27486) - || 2000 GQ95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (27487) - || 2000 GU96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (27488) - || 2000 GM98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27489) - || 2000 GW99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27490) - || 2000 GS102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27491) - || 2000 GC104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27492) - || 2000 GN104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27493) - || 2000 GU105|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27494) - || 2000 GW108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27495) - || 2000 GD114|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27496) - || 2000 GC125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27497) - || 2000 GF125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27498) - || 2000 GH125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27499) - || 2000 GW125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (27500) Mandelbrot || 2000 GW2|| 12 april 2000 || P. G. Comba|}

Planetoïdenlijsten